

Antropologia 
 Taboo – divieto applicato da una comunità umana

Cinema 
 Taboo – serie di film pornografici
 Taboo – film pornografico del 1980 con Kay Parker, capostipite dell'omonima serie
 Taboo (Tabu) – film del 1977 diretto da Vilgot Sjöman
 Taboo – film del 2002 diretto da Max Makowski

Musica 
 Taboo – rapper statunitense
 Taboo – gruppo musicale eurodance tedesco
 Taboo – album dei Buck-Tick del 1989
 Taboo – album di Max Koffler del 2008
 Taboo – singolo di Claudia Christian del 1998
 Taboo – singolo di Don Omar del 2011
 Taboo – singolo di Koda Kumi del 2008
 Taboo – musical composto da Boy George
 Taboo – singolo di Christabelle Borg del 2018

Altro 
 Taboo – gioco da tavolo di società edito dalla MB
 Taboo – personaggio dei fumetti Wildstorm
 Taboo – serie TV britannica del 2017
 Taboo: The Sixth Sense – videogioco del 1989

Pagine correlate 
 Tabù (disambigua)